Ugljan (eiland)
 Ugljan (plaats)